Gurren bezeichnet:

 Vogelgesang
 Ein Begrüßungslaut bei Hauskatzen 
 Gurren, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Góry (Budry), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Die Gurren: Bayerisches Uradelsgeschlecht mit Familien-Zweigen aus Haag in Oberbayern, Regensburg und dem Landkreis Pfaffenhofen

Siehe auch: